Пётр Варла́мов: 
 Варламов, Пётр Иванович (1899—1942) — советский политический деятель.
 Варламов, Пётр Яковлевич (1897—1930) — священномученик Русской православной церкви.